gesteelde knopgalwesp
 ongesteelde knopgalwesp
 Siebolds knopgalwesp
 verborgen knopgalwesp
 witgevlekte knopgalwesp